Игорь Логвинов:
 Логвинов, Игорь Александрович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Логвинов, Игорь Иосифович (1933—2014) — советский и российский учёный-педагог.